Livaditis ist der Familienname folgender Personen:

 Gus J. Livaditis, US-amerikanischer Zahnmediziner, siehe Klebebrücke
 Tasos Livaditis (1922–1988), griechischer Lyriker